Му́нии () — род птиц из семейства вьюрковых ткачиков (Estrildidae).

Внешний вид 
Небольшие птицы с плотным телосложением, короткими клювами и длинными хвостами. Длина тела 10-12 см. Окраска оперения представляет собой комбинацию из коричневых и чёрно-белых цветов. Самцы и самки окрашены одинаково, молодые — более тусклые.

Распространение 
Обитают по всей Южной Азии. Область распространения отдельных видов охватывает Новую Гвинею, Шри-Ланку, Индию, Мьянму, Таиланд, Суматру, Малайзию, Борнео, Тимор, Яву, Ломбок а также юго-восток Китая.

Образ жизни 
Населяют открытые пространства. Питаются, главным образом, семенами.

Размножение 
Гнездо представляет собой большую куполообразную конструкцию из травы. В кладке 4—10 белых яиц.

Содержание 
Все виды муний легко привыкают к неволе и живут в этих условиях долго до 18 лет и более.

Классификация 
В состав рода включают 27 видов:

Примечания

Литература 
 Birds of India by Grimmett, Inskipp and Inskipp, ISBN 0-691-04910-6.
 Birds of The Gambia by Barlow, Wacher and Disley, ISBN 1-873403-32-1.

 
Роды птиц